Beuter ist der Familienname folgender Personen:

 Pere Antoni Beuter († 1554), valencianischer Bibelexeget und Historiker
 Sabine Beuter (1949–2015), deutsche Malerin
 Sven Beuter (1972–1996), deutscher Dachdecker

Siehe auch:
 Beuther